Kasumi (от , означает «туман», «дымка») — многозначный термин:

 KASUMI — блочный шифр, использующийся в сетях сотовой связи 3GPP.
 Kasumi — бренд японских кухонных ножей.

 См. также
 Касуми — японский эсминец типа Асасио
 Касуми